Boundary Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Boundary Creek (Alice River), Nebenfluss des Alice River (Barcoo River) in Queensland
 Boundary Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland
 Boundary Creek (Bogie River), Nebenfluss des Bogie River in Queensland
 Boundary Creek (Burke River), Nebenfluss des Burke River (Georgina River) in Queensland
 Boundary Creek (Comet River), Nebenfluss des Comet River in Queensland
 Boundary Creek (Darr River), Nebenfluss des Darr River in Queensland
 Boundary Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland
 Boundary Creek (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River im Northern Territory
 Boundary Creek (Mackenzie River), Nebenfluss des Mackenzie River (Fitzroy River) in Queensland
 Boundary Creek (Suttor River), Nebenfluss des Suttor River in Queensland
 Boundary Creek (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River (Cooper Creek) in Queensland
 Boundary Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory
 Boundary Creek (Wollomombi River), Nebenfluss des Wollomombi River in New South Wales
 Boundary Creek (Yappar River), Nebenfluss des Yappar River in Queensland